Версис () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Версис, Константинос (1901—1941) — артиллерийский офицер греческой армии Второй мировой войны.
 Версис, Сотириос (1876—1919) — греческий легкоатлет и тяжелоатлет, двукратный бронзовый призёр летних Олимпийских игр.